Zvezdá (Звезда) es una palabra rusa que significa «estrella». Entre sus cognados en otras lenguas eslavas se encuentran gwiazda en polaco, hviezda en eslovaco, hvězda en checo, zvjezda en croata, звезда en serbio, звезда en búlgaro, zvijezda en bosnio y ѕвезда en macedonio. Puede referirse a:
 NPP Zvezdá, una empresa rusa de capital conjunto dedicada a la producción de sistemas de soporte de vida para pilotos y cosmonautas.
 Zvezdá, un módulo de la Estación Espacial Internacional.

Temas relacionados 
 Ciudad de las Estrellas (Звёздный городок, Zviozdny gorodok), localidad rusa.
 Estrella roja:
 Estrella Roja (Красная звезда, Krásnaya Zvezdá), periódico ruso
 Sociedad Deportiva Estrella Roja (Sportsko Društvo Crvena Zvezda), sociedad polideportiva serbia.

Topónimo

Zvezdá (Burgas), localidad de la provincia de Burgas, en Bulgaria.
Zvezdá (Targovishte), localidad de la provincia de Targovishte, en Bulgaria.

Zvezdá (Briansk), localidad del óblast de Briansk, en Rusia.
Zvezdá (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Zvezdá (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Zvezdá (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.